Canada
 Otterville – villaggio dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Otterville – città della Contea di Jersey, Illinois
 Otterville – città della Contea di Cooper, Missouri